Соревнования по прыжкам в высоту у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 14 и 16 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стал канадец Дерек Друэн. Второе место занял катарец Мутаз Эсса Баршим. На третьей строчке расположился представитель Украины Богдан Бондаренко. В финале приняли участие 15 спортсменов из 12 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 2,31 м (Q), или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Прыжки в высоту на Олимпийских играх